To Pimp a Butterfly — третій студійний альбом американського репера Кендріка Ламара, представлений 15 березня 2015 року під лейблами Top Dawg Entertainment (TDE), Aftermath Entertainment і Interscope Records. Альбом дебютував на вершині американського чарту Billboard 200, та став першим для музиканта альбомом, який очолив британський музичний чарт. У результаті «To Pimp a Butterfly» став «платиновим» у США. На підтримку альбому було представлено п'ять синглів.

Список пісень

Позиції в чартах

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Сертифікації

Примітки